Der Käfig ist die Bezeichnung für:
 Der Käfig (1965), Pilotfilm der Fernsehserie Star Trek
 Der Käfig (1985), italienisch-spanischer Film von Giuseppe Patroni Griffi